Johannes Rentsch ist der Name folgender Personen:

* Johannes Rentsch (Philologe) (1861–??), deutscher Geistlicher, Philologe und Lehrer 
 Johannes Rentsch (Jurist) (1908–nach 1945), deutscher Jurist, SS-Mitglied und Gestapomitarbeiter

Siehe auch:
 Johann Rentsch